Сульфиды лантана — бинарные неорганические соединения металла лантана и серы.

Получение 
 Сплавление в инертной атмосфере серы и лантана в требуемых концентрациях:

Сульфид лантана (III) удается получить высокотемпературным взаимодействием оксида металла с парами сероводорода или сероуглерода:

При определённых концентрациях легко получаются сульфиды нестехиометрического состава.

Физические свойства

Литература 
 
 
 
 

лантана